Europamästerskap 1961 kan avse:

Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1961
Europamästerskapen i konståkning 1961
Europamästerskapet i ishockey för herrar 1961
Europamästerskapet i basket för herrar 1961